Gigon ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gigon (1883–1975), Schweizer Arzt
 Annette Gigon (* 1959), Schweizer Architektin
 Frédéric Gigon (* 1973), liechtensteinischer Fußballspieler
 Michaela Gigon (* 1977), österreichische Orientierungssportlerin
 Olivier Gigon (* 1979), Schweizer Eishockeytorwart
 Olof Gigon (1912–1998), Schweizer Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker
 Sophie Michaud Gigon (* 1975), Schweizer Politikerin (Grüne)